Evita, Eva Duarte o Eva Perón puede designar a:

 Evita (1919-1952), actriz y política argentina, nacida como María Eva Duarte y conocida como Evita;
 Ciudad Evita, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Evita (buque), nombre que llevó brevemente el buque Río Tunuyán;
 Movimiento Evita, movimiento social, piquetero y sindical;
 Evita (musical), musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber;
 Evita (película), película de Alan Parker, basada en el musical y protagonizada por Madonna y Antonio Banderas; o
 Evita (BSO), disco de Madonna que constituye la banda sonora original del film.